

События 
 13 февраля — Роберт Оуэн основал  Великобритании и Ирландии.
 24 февраля — Франция и алжирские повстанцы заключили «Договор Демишеля», по которому Франция признавала самостоятельность эмирата Абд-аль-Кадира со столицей в Маскаре.
 9 апреля — Второе Лионское восстание ткачей в ответ на закон о запрещении рабочих ассоциаций и расправу над участниками стачки. Подавлено 15 апреля.
 19 мая — начало , находящейся под властью Египта.
 12 августа — Генеральное собрание Бразильской империи после трёх лет дебатов проводит конституционную реформу, приняв «Дополнительный акт» к конституции 1824 года, вводивший в стране принципы федерализма и утверждавший депутатскую неприкосновенность. Были расширены права парламента, Регентский совет был заменён постом регента.
 14 августа — принятие в Великобритании закона о бедных. Учреждение «работных домов». По этому закону бедняки лишались права на общественную помощь, если они не содержались в «работных домах».
 10 сентября — на Неве под Санкт-Петербургом испытана первая в мире цельнометаллическая подводная лодка конструкции К. А. Шильдера, успешно проведены первые подводные запуски боевых ракет.
 В Испании продолжается Первая карлистская война.
 В США образована партия вигов.
 Луи Пуансо построил теорию вращения твёрдого тела вокруг неподвижной точки.
 Построен первый паровоз Черепановых.
 Создана первая в России гардинно-тюлевая фабрика.
 Создан учительский институт при Киевском университете святого Владимира (сейчас Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова).

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1834 году
 2 января — Фридрих Луис Доберман, в 1870-х положивший начало собачьей породе доберман-пинчер.
 14 января — Пётр Петрович Верещагин, русский художник, академик пейзажной живописи.
 19 января — Александр фон Хомайер, немецкий лепидоптеролог, орнитолог и энтомолог (ум. 1903).
 20 января — Петрус Якобус Жубер — политический и военный деятель Республики Трансвааль (ум. 1900).
 8 февраля — Дмитрий Иванович Менделеев, русский химик, открывший Периодический закон химических элементов и составивший Периодическую систему химических элементов (ум. 1907).
 16 февраля — Эрнст Геккель, немецкий учёный, соединивший эволюционные древа обезьян и человека и провозгласивший существование в далёком прошлом промежуточной формы.
 21 марта — Василий Яковлевич Михайловский, протоиерей РПЦ, богослов, поэт, педагог, настоятель Церкви Вознесения, председатель Петербургского общества трезвости.
 24 марта — Пауэлл, Джон Уэсли, американский геолог.
 4 июня — Бауманис, Янис-Фридрих, первый профессиональный архитектор-латыш.
 23 сентября — Суворин, Алексей Сергеевич, русский журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург.
 5 октября — Эрминия Фуа-Фузинато, итальянская поэтесса, супруга  (ум. в 1876).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1834 году
 3 мая — Алексей Андреевич Аракчеев, граф, русский государственный деятель.
 20 мая — Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Ла Файет французский политический деятель, участник американской войны за независимость, Великой французской революции и июльской революции 1830 года. (род.1757)
 3 августа — Василий Владимирович Петров, русский физик.
 5 августа — Граф Гийсберт Карл ван Гогендорп (род. 1762), голландский дипломат, министр иностранных дел Нидерландов.
 7 августа — Жозеф Мари Жаккар, французский изобретатель ткацкого стана для узорчатых материй.
 1 октября — Гамзат-бек, второй имам Дагестана и Чечни.
 20 декабря — Мохнацкий, Мауриций, польский политический деятель и музыкант.
 21 декабря — Берх, Василий Николаевич, историк, участник первой русской экспедиции вокруг света на корабле «Нева».

См. также

Примечания